{{Ficha de noble
|nombre              = Maximiliano
|título              = Margrave de Baden
|imagen              = Maximilian Andreas Markgraf von Baden (2017).jpg
|tamaño de imagen    = 
|nombre completo     = Maximiliano Andrés Federico Gustavo Ernesto Augusto Bernardo
|tratamiento = Alteza Real
|otros títulos = *Duque de Zähringen (1933-2022)
|fecha de nacimiento =  
|lugar de nacimiento = Salem, Bodensee, República de Weimar
|fecha de defunción= 29 de diciembre de 2022 (89 años)
|lugar de defunción = Castillo de Salem, Salem, Alemania
|lugar de entierro = Cementerio familiar de Salem
|casa real          = Zähringen
|padre              = Bertoldo de Baden
|madre              = Teodora de Grecia y Dinamarca
|descendencia       = Véase  descendencia
|escudo             = 
|título1=Margrave de Baden|periodo1=27 de octubre de 1963 - 29 de diciembre de 2022()|predecesor1=Bertoldo|sucesor1=Bernardo|consorte=}}

Maximiliano, margrave de Baden (nacido Maximiliano Andrés Federico Gustavo Ernesto Augusto Bernardo; Salem, 3 de julio de 1933-Salem 29 de diciembre de 2022)fue un aristócrata alemán, y el segundo de los hijos de Bertoldo de Baden y de su esposa, la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca. Fue el jefe al Gran Ducado de Baden desde la muerte de su padre, en 1963, hasta su propia muerte, en 2022. Fue también duque de Zähringen y miembro de la Casa Real de Zähringen, desde su nacimiento, hasta su muerte. Por vía materna era sobrino del difunto príncipe Felipe, duque de Edimburgo y de su consorte, la difunta reina Isabel II del Reino Unido, y primo del actual rey Carlos III. 

 Biografía 
Hijo mayor de Bertoldo, margrave de Baden, y su esposa la Princesa Teodora de Grecia y Dinamarca. Por rama materna, era sobrino de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y primo hermano de Carlos III del Reino Unido. Fue jefe de la Casa gran ducal de Baden.

Debido a su matrimonio con una católica, la archiduquesa Valeria de Austria-Toscana, y de acuerdo al Acta de Establecimiento de 1701, Maximiliano fue apartado de la línea de sucesión al trono británico, hasta la implementación en 2015 del   Acta de Sucesión a la Corona, la cual restaura cualquier derecho sucesorio a las dinastías británicas perdido por causa de un matrimonio con una persona de religión católica.

 Matrimonio y descendencia 
Maximiliano contrajo matrimonio civil en Salem, Alemania, el 23 de septiembre de 1966, y por la iglesia en el Castillo Persenbeug (Austria) el 30 de septiembre del mismo año con la archiduquesa Valeria de Austria, hija del archiduque Huberto Salvador de Austria y de la princesa Rosemary de Salm-Salm.  El matrimonio tiene cuatro hijos: Bernhard de Baden

Princesa María Luisa Isabel Matilde Teodora Cecilia Sara Carlota de Baden (3 de julio de 1969), casada civilmente en Salem el 15 de septiembre de 1999 y por la iglesia el 25 de septiembre con Zentatsu Ricardo Baker (n. 30 de marzo de 1936 en Biddeford, Condado de York, Maine).
Sofía Baker (n. 1 de marzo de 2001 en Alamosa, Colorado). 
Bernardo Maximiliano Federico Augusto Gustavo Luis Crato, Margrave de Baden (27 de mayo de 1970), casado con Estefanía Kaul el 22 de junio de 2001. Tienen tres hijos:
 Príncipe Leopoldo, príncipe heredero de Baden (n. 18 de mayo de 2002 en Ravensburg)
Príncipe Federico de Baden (n. 9 de marzo de 2004 en Ravensburg)
Príncipe Carlos Guillermo de Baden (n. 11 de noviembre de 2006 en Ravensburg)
Príncipe Leopoldo Maximiliano Cristián Luis Clemente Huberto de Baden (1 de octubre de 1971), soltero y sin descendencia.
Príncipe Miguel Maximiliano Andrés de Baden (11 de marzo de 1976), casado en Salem el 4 de julio de 2015 con Cristina Höhne, sin descendencia.

 Ancestros 

 Sucesión 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Eilers, Marlene A. Queen Victoria's Descendants''. Baltimore, Maryland: Genealogical Publishing Co. 1987. ISBN 91-630-5964-9

Casa de Baden
Casa de Zähringen
Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Grecia del siglo XX
Nacidos en Baden-Wurtemberg
Fallecidos en Baden-Wurtemberg